Ка́рло Бордо́ни (, 1946, Каррара) — итальянский социолог.

Биография 
Преподавал в университетах Флоренции, Неаполя, Милана. Возглавлял Художественную Академию Каррары (1990—2003). В настоящее время — доцент Пизанского университета. Сотрудничает с газетами La Repubblica, Paese Sera и др.

Публикует прозу (романы Istanbul Bound, 2007; Нянька Муссолини, 2008, и др.). Издаёт ежеквартальный журнал фантастики IF (Rivista dell’Insolito e del Fantastico). Перевел и откомментировал труды Лео Лёвенталя по социологии литературы.

Исследовательские интересы 
Специалист по социологии литературы и искусства, массовой культуры, автор ряда работ о фантастическом в искусстве, в частности — на материале новеллистики Гофмана и романов Стивена Кинга.

Научные публикации 
 Introduzione alla sociologia della letteratura (1974)
 La pratica sociale del testo (1981)
 La paura il mistero l’orrore dal romanzo gotico a Stephen King (1989)
 La fabula bella. Una lettura sociologica dei Promessi Sposi (1991)
 Il romanzo di consumo (1993)
 Conversazioni sul vampiro (1995)
 Stephen King (2002)
 Introduzione alla sociologia dell’arte (2005)
 Il testo complesso (2005)
 Le scarpe di Heidegger: l’oggettività dell’arte e l’artista come soggetto debole (2005, нем. пер. 2006)
 Società digitali. Mutamento culturale e nuovi media (2007)
 Libera multitudo: la demassificazione in una società senza classi (2008)
 La dismisura immaginata. Hoffmann e la letteratura fantastica (2009)
 L’identità perduta: moltitudini, consumismo e crisi del lavoro (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Блог журнала IF

Социологи Италии
Социологи литературы
Социологи искусства
Социологи культуры
Социологи по алфавиту
Преподаватели Пизанского университета